Stati Uniti d'America
Caswell – città della Contea di Aroostook, Maine
Caswell – città della Contea di Forest, Wisconsin